

Geografia

Austria 
 Großebersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Miistelbach

Niemcy 
 Großebersdorf – dzielnica gminy Harth-Pöllnitz w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz